Run steht für:

 Bank Run (deutsch etwa: „Ansturm auf eine Bank“), Ansturm der Kunden auf eine Bank zum möglichst zeitnahen Abheben ihre Einlagen, siehe Bankansturm
 Run, deutscher Name von Rumo (Trentino), Gemeinde in der Autonomen Provinz Trient, Italien
 Run (Banda-Inseln), Insel in Indonesien 
 Run (Baseball), erzielter Spielpunkt beim Baseball
 Run (Cricket), erzielter Punkt beim Cricket
 Run GR, Weiler im Val Sumvitg, Gemeinde Sumvitg, Kanton Graubünden, Schweiz

Lieder:

 Run (Eric-Clapton-Lied), Lied des britischen Sängers Eric Clapton (1986)
 Run (Snow-Patrol-Lied), Lied der britischen Band Snow Patrol (2004)
 Run (Amy-Macdonald-Lied), Lied der britischen Sängerin Amy Macdonald (2008)
 Run (Flo-Rida-Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Flo Rida

Filme und Fernsehserien:

 Run (2014), ivorisch-französisches Filmdrama von Philippe Lacôte (2014)
 Run (2019), US-amerikanischer Film von Scott Graham (2019)
 Run – Du kannst ihr nicht entkommen, Film von Aneesh Chaganty (2020)
 Run (Fernsehserie, 2013), britische Fernsehserie (2013) 
 Run (Fernsehserie, 2019), indische Fernsehserie (2019–2020)
 Run (Fernsehserie, 2020), US-amerikanische Fernsehserie (2020) 

Run oder Rún ist der Familienname folgender Personen:
 Margrét Rún (* 1960), deutsche Regisseurin (BVR), Drehbuchautorin, Filmeditorin und Produzentin
 Sjef van Run (1904–1973), niederländischer Fußballspieler

.run steht für:

 .run, Dateiformat für Installationen unter Linux

RUN steht für:

 RUN (Zeitschrift), von Juni 1984 bis Januar 1988 erschienene Computerzeitschrift
 Flughafen Réunion (IATA-Code), Verkehrsflughafen auf der französischen Insel Réunion vor der ostafrikanischen Küste im indischen Ozean
 MyCargo Airlines (ICAO-Code), türkische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Big Run
 Ran
 Running

Abkürzung